Stanisław Stankiewicz (1886–1964) – białoruski księgarz i poeta
 Stanisław Stankiewicz (1886–1964) – ślusarz, poseł na Sejm III Kadencji 1930-1935 z ramienia BBWR (okręg nr 64 Święciany)
 Stanisław Stankiewicz ps. „Mogiła” (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, 9 października 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Stankiewicz (ur. 1892) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), komendant KRU Płock
 Stanisław Stankiewicz (1896–1953) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Stankiewicz (1899–1940) – kapitan lotnictwa Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Stanisław Adolf Stankiewicz (ur. 1900) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Medalem Niepodległości
 Stanisław Stankiewicz (1903–1947) – leśniczy, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Stankiewicz (1907–1980) – białoruski publicysta, pisarz, literaturoznawca, działacz narodowy i kulturalny
  (ur. 1928) – ukraiński aktor teatralny i filmowy, artysta ludowy USRR (1970)
 Stanisław Stankiewicz „Stahiro” (ur. 1943) – romski dziennikarz, redaktor naczelny Rrom p-o Drom, działacz Międzynarodowej Unii Romów, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Uwagi

Przypisy